Gallyas Ferenc (1940-ig Glósz Ferenc) (1907–1995) újságíró, haditudósító, műfordító
 Gallyas Ferenc (1936–2020) biológus, egyetemi tanár